HMS Benbow — название трёх кораблей и береговой части Королевского флота Великобритании. Название дано в честь прославленного адмирала Джона Бенбоу.

 HMS Benbow (1813) — 74-пушечный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1813 году. В 1859 году превращён в угольный склад. Разобран в 1895 году.
 HMS Benbow (1885) — эскадренный броненосец типа «Адмирал». Спущен в 1885 году, разобран в 1909 году.
 HMS Benbow (1913) — линейный корабль типа «Айрон Дюк». Спущен в 1913 году. Участвовал в Ютландском сражении. Разобран в 1931 году.

См. также 

 HMS Benbow — береговая часть Королевского флота Великобритании, расположенная на острове Тринидад.